Bobrek – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 360 osób.
 bobrek Menyanthes – rodzaj roślin z rodziny bobrkowatych, obejmujący jeden gatunek – bobrek trójlistkowy

jezioro:
 Bobrek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno

cieki wodne:
 Bobrek – potok, dopływ Białej Przemszy, na Wyżynie Śląskiej
 Bobrek – potok, dopływ Bobru
 Bobrek – potok, dopływ Wieprzówki
 Bobrek – kanał wodny, dopływ Odry

wsie:
 Bobrek – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Chełmek 
 Bobrek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec

części miast i dzielnice:
 Bobrek – dzielnica Bytomia
 Bobrek – dzielnica Sosnowca
 Bobrek – część miasta Cieszyna

Przypisy